Az australaves egy nemrég definiált kládja a madaraknak, ahova az  eufalconimorphae (verébalakúak, papagájalakúak és a falcók) valamint a kígyászdarualakúak (többek között a kígyászdarufélék és a kihalt "gyilokmadarak") tartoznak. A kutatások szerint azf afroaves testvérkládja.  Az afroaveshez hasonlóan a legtöbb bazális kládnak ragadozó tagjai is vannak, ami ara utal, hogy ez volt a régi életstílus. de Darren Naishhez hasonlóan több kutató is szkeptikus a megállapításokkal kapcsolatban, mert más, már kihalt ősökre, mint a növényevő strigogyps más életmódot követett. Az alap papagájok és solymok a varjakra hasonlítana, és növényevők.

A Cladogram of telluraves kladiogramja Prum, R.O. et al. (2015) alapján.

Jegyzetek

Madarak
Állatkládok